Međedović ist der Familienname folgender Personen:

 Avdo Međedović (~1875–1953),  jugoslawischer Guslar aus dem Sandžak
 Hamad Međedović (* 2003), serbischer Tennisspieler